Slovo Logan může znamenat:

 Geografie
název několika obcí v USA
 Logan (Indiana)
 Logan (Iowa)
 Logan (Kansas)
 Logan (Greene County, Missouri)
 Logan (Lawrence County, Missouri)
 Logan (Montana)
 Logan (Nové Mexiko)
 Logan (Ohio)
 Logan (Utah)
 Logan (Západní Virginie)
 Logan (Wisconsin)

 Dopravní prostředky
 Logan – typ osobního automobilu značky Dacia

Příjmení osob
 John Logan (* 1961) – americký scenárista, producent a dramatik
 Johnny Logan (* 1954) – irský zpěvák a skladatel
 Karl Logan (* 1965) – americký kytarista
 Samantha Logan (* 1996) – americká herečka
 Willy Logan (1907–1955) – kanadský rychlobruslař